Флаг муниципального образования Новокуба́нское городское поселение Новокубанского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5914.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух неравных частей — голубой (у древка, в 1/3 полотнища) и белой; их разделяет нисходящая из верхнего угла у древка к нижней стороне тонкая двойная черта, изогнутая в виде волн, белая со стороны первой части и голубая со стороны второй. Белая часть полотнища несёт полноцветное изображение солдата с готовым к посадке деревом из герба города».

Обоснование символики 
Флаг языком аллегорий и геральдических символов лаконично отражает историю основания города.

Город Новокубанск образован из села Кубанское, основанного в 1867 году отставными солдатами, что стало основной идеей городского флага.

Солдат, сажающий дерево на берегу реки показывает основателей города, которые, закончив службу, стали строить новое поселение, аллегорически отражённое молодым зелёным деревом. Солдатский тесак (короткий меч или удлинённый кинжал — оружие нижних армейских чинов) в ножнах и остриём в землю символизирует отставного солдата.

Зелёный цвет говорит о богатстве и плодородии кубанского края. Зелёный цвет также символ жизни, здоровья и возрождения.

Голубая волнистая полоса говорит о реке Кубань, давшей имя городу. Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины красоты, добродетели.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия, рассвета.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мудрости, благородства, взаимосотрудничества.

Чёрный цвет — символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Примечания